Rosice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rosice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Rosice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), Okres Brno-Venkov, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar